Хронологический список художественных фильмов и спектаклей (включая телефильмы и телеспектакли), показанных по Центральному телевидению СССР в 1979 году (без учёта повторов в ближайшие дни). 

В таблицах представлены две программы ЦТ: Первая, в 1970-е годы единственная общесоюзная, и Четвёртая, вещавшая на значительную территорию европейской части СССР. Не представлены Вторая программа ЦТ, в то время выполнявшая функции региональной Московской, а также Третья (учебная).

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Литература

Ссылки

Примечания 

Кино и театр на Центральном телевидении СССР по годам